Заксенринг — гоночная трасса.
 Заксенринг (футбольный клуб)
 Заксенринг (предприятие) — предприятие, которое производило автомобиль Trabant (VEB Sachsenring, теперь HQM Sachsenring GmbH).